Račice es un topónimo que puede designar:

Croacia 
 Račice, una localidad del municipio de Buzet, en el condado de Istria.

República Checa 
 Račice, un municipio del distrito de Litoměřice, en la región de Ústí nad Labem;
 Račice, un municipio del distrito de Rakovník, en la región de Bohemia Central;
 Račice, un municipio del distrito de Třebíč, en la región de Vysočina;
 Račice, un municipio del distrito de Žďár nad Sázavou, en la región de Vysočina;
 Račice nad Trotinou, un municipio del distrito de Hradec Králové, en la región de Hradec Králové;
 Račice-Pístovice, un municipio del distrito de Vyškov, en la región de Moravia Meridional.